Zakspeed je nekdanje nemško moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Martin Brundle je s petim mestom na Veliki nagradi San Marina v sezoni 1987 dosegel edino moštveno uvrstitev v točke, še trikrat pa so v tej sezoni le za mesto zaostali za točkami.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Dobavitelji motorjev Formule 1

Športna moštva, ustanovljena leta 1985
Športna moštva, razpuščena leta 1989